Pierre Desrochers (1955-), compositeur québécois ;
 , conseiller municipal de Montréal ;